

Особи

Прізвище 
 Ота Юкі — японський фехтувальник, олімпійський медаліст.
 рід Ота — японський рід.

Топоніми

Ота (Португалія) — парафія.

Ота — муніципалітет у департаменті Південна Корсика.

Ота (річка)
 Ота, Ґумма
 Ота — колишнє містечко
 Ота, Токіо особливий район Токіо.

Японські прізвища